Глас (, старослов'янське гласъ):

 Глас (застаріле) — те саме що голос.
 Глас — багатозначний термін у православній літургійній музиці.
 Глас — телеканал.

Примітки